Die Gebr. André Gmbh mit Hauptsitz in Prüm, in der Eifel, RLP, fährt als Auftragsunternehmer für die DB (deutsche Bahn), die RVK (Regionalverkehr Köln) und den VRT (Verkehrsverbund Region Trier).

Geschichte 
Die Gebrüder André GmbH aus Prüm wurde am 1. Januar 1993 von Günter und Werner André gegründet und ist beim Amtsgericht Bitburg eingetragen. Bereits im Jahr 1978 hatten die Eltern in Dasburg einen Busbetrieb (Firma Franz André GmbH) gegründet. Nach einem  Wachstum des Unternehmens wurde 1997 mit dem Neubau eines Betriebshofes in Prüm-Niederprüm begonnen. Im Jahr 2004 erfolgte die Gründung des luxemburgischen Unternehmens Autobus André S.a.r.l. mit Sitz in Marnach. Zum 1. September 2000 erfolgte die Übernahme des elterlichen Unternehmens Franz André GmbH.

Die verschiedenen Betriebshöfe des Unternehmens befinden sich in Prüm-Niederprüm, Dahnen und Blankenheim (Ahr) (ehemaliger RVK-Betriebshof).

Fahrzeuge 

Der Fuhrpark des Unternehmens besteht ausschließlich aus Linienbussen,  der Fabrikate Setra, Mercedes, MAN und Iveco

Weblinks  
 Website des Unternehmens
 Homepage des Betriebshofs Blankenheim (Ahr)

Busunternehmen (Nordrhein-Westfalen)
Verkehr (Eifel)
Verkehr (Kreis Euskirchen)
Prüm
Unternehmen (Eifelkreis Bitburg-Prüm)
Verkehr (Eifelkreis Bitburg-Prüm)